Klimkowski oder weiblich Klimkowska ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Klimkowski, US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Janina Klimkowska (auch Janina Klimkiewicz) (1891–1959), polnische Schauspielerin
 Jerzy Klimkowski (1909–1991), polnischer Offizier, Schriftsteller, Journalist und Autor 
 Marceli Klimkowski (1937–2020), polnischer Psychologe